Мљечаница може бити:

 Мљечаница (Козарска Дубица), насељено мјесто у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Мљечаница (ријека), десна притока Уне
 Велика Мљечаница, једна од двије ријеке које спајањем чине Мљечаницу
 Мала Мљечаница, једна од двије ријеке које спајањем чине Мљечаницу
 Бања Мљечаница, бања у близини истоименог насељеног мјеста